Das Cazoo Champion of Champions 2021 war ein Snooker-Einladungsturnier der Snooker-Saison 2021/22, das vom 15. bis zum 21. November in Bolton bei Manchester stattfand. Es war das erste Profiturnier, das im zum University of Bolton Stadium gehörenden Bolton Whites Hotel ausgetragen wurde.

Der Titelträger des Vorjahrs, Mark Allen, sagte seine Teilnahme im Vorfeld ab. Sieger wurde der Weltranglistenzweite Judd Trump, der im Endspiel den Schotten John Higgins mit 10:4 schlug. Für Trump war es der 32. Sieg bei einem Profiturnier und der erste beim Champion of Champions bei neun Teilnahmen seit 2013. Higgins hatte in dieser Saison beim dritten Turnier in Folge das Finale erreicht und zum dritten Mal verloren.

Preisgeld 
Im dritten Jahr in Folge lag das Gesamtpreisgeld bei 440.000 £. Auch die Verteilung blieb unverändert.

Teilnehmer 
Qualifiziert hatten sich die Sieger der Profiturniere in den vorangegangenen 12 Monaten. Es gab 20 Turniere, aber nur 13 verschiedene Sieger. Nachdem auch noch Titelverteidiger Mark Allen zurückgezogen hatte, blieben 4 Plätze im Teilnehmerfeld frei. Sie wurden mit Nachrückern aus der aktuellen Weltrangliste aufgefüllt.

Turnierplan 
Jeweils vier Spieler bildeten eine Gruppe. Jede Gruppe spielte nachmittags zwei K.-o.-Spiele und abends bestritten die Sieger das Gruppenfinale, in dem der Halbfinalteilnehmer ermittelt wurde.

Finale

Century-Breaks 
8 Spielern gelangen zusammengenommen 12 Breaks von mehr als 100 Punkten. Halbfinalist Kyren Wilson war mit 3 Century-Breaks am erfolgreichsten. In seinem Gruppenfinale erzielte Yan Bingtao das höchste Turnierbreak mit 140 Punkten.

Quellen

Weblinks 
 Turnierhomepage (englisch, archivierte Version vom Dezember 2021)
 2021 Champion Of Champions bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Bolton (Greater Manchester)